Pectinaria kan syfta på:

 Pectinaria (djur) – ett släkte av ringmaskar
 Pectinaria (växter) – ett släkte av växter